Беглуци () — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Беглуцах проживало 931 человек.

Население 
В населении деревни преобладают хорваты и мусульмане (боснийцы).

Национальный состав 
1991 год:
 сербы — 69 (7,49 %);
 хорваты — 410 (44,51 %);
 югославы — 66 (7,16 %);
 мусульмане — 355 (38,54 %);
 другие — 21 (2,28 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской